Orillia ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Orillia (Iowa)
 Orillia (Washington)

in Kanada:
 Orillia (Ontario)